Horvátország
Borovik, település Drenje községben, Eszék-Baranya megyében
Borovik település Komiža községben, Split-Dalmácia megyében